Infedeltà (Dodsworth) – film statunitense del 1936 diretto da William Wyler
 Infedeltà – affresco di Giotto facente parte del ciclo della Cappella degli Scrovegni a Padova
 Infedeltà coniugale – reato previsto nell'ordinamento di alcuni stati